Born and Raised (album Cormegi)
 Born and Raised (album Johna Mayera)